Hermannshorst ist ein deutscher Ortsname:
 Hermannshorst, bis 1929 Hermanawolla, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Hermanowa Wola, Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Hermannshorst, Kreis Meseritz, Brandenburg, ab 1945: Kania Góra, untergegangener Ort im Powiat Międzyrzecki, Woiwodschaft Lebus, Polen